Ранчо Рубио има више значења:

 Ранчо Рубио (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Рубио (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику